Шреня́ва () — слово, яке може мати кілька значень.

Топонім

Населені пункти та їхні частини
 Шренява — село в гміні Слава Всховського повіту Любуського воєводства
 Шренява — село в гміні Ґолча Меховського повіту Малопольського воєводства
 Шренява — село в гміні Фалкув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Шренява — село в гміні Коморники Познанського повіту Великопольського воєводства
 Шренява — частина села Лончковиці в гміні Масловіце Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Шренява — осада в гміні Прошовіце Прошовицького повіту Малопольського воєводства

Гідрографія 
 Шренява — ліва притока Вісли.

Персоналії 
 Яніна Шренява (1904—1990) — польська театральна акторка.

Інше 
 Шренява — польський шляхетський герб.
 Шренява — залізнична станція.

Примітки